Дирборн ():

Люди 
 Дирборн
 Генри Дирборн (1751—1829) — американский государственный деятель, ветеран Войны за независимость США и Англо-американской войны. Военный министр США (1801—1809).

Населённые пункты 
 Дирборн — город в штате Мичиган США, юго-западный пригород Детройта.
 Дирборн — административно-территориальный округ в штате Индиана, США.
 Дирборн - город в штате Миссури, США.

Другое 
 Дирборн — река в штате Монтана, США.
 Дирборн (школа) — школа в Бостоне, штат Массачусетс, США.
 Дирборн (станция) — железнодорожная станция в Чикаго, штат Иллинойс, США.